Зардози или зар-дузи, также зардоси (, , хинди: ज़रदोज़ी, , , ), работа является видом вышивки в Иране, Азербайджане, Ираке, Кувейте, Сирии, Турции, Средней Азии, Индии, Пакистане и Бангладеш. Зардози происходит от двух персидских слов: зар или зарин, что означает «золото», и дози, что означает «шитьё». Зардози — это разновидность тяжёлой и сложной металлической вышивки на шёлковой, атласной или бархатной основе. Узоры часто создаются с использованием золотых и серебряных нитей и могут включать жемчуг, бусы и драгоценные камни. Она используется в качестве украшения для самых разных целей, включая одежду, домашний текстиль и украшения для животных. Исторически он использовался для украшения стен королевских шатров, ножен, гобеленов и атрибутов царственных слонов и лошадей.

Первоначально вышивка выполнялась чистой серебряной проволокой и настоящими золотыми листами. Однако сегодня мастера используют комбинацию медной проволоки с золотым или серебряным лаком и шёлковой нити.

Индийский субконтинент 

Золотое шитьё существовало в Индии со времен Ригведы, между 1500 и 1200 годами до н. э. Оно процветало в XVII веке во время правления императора Великих Моголов Акбара, но позже потеря королевского покровительства и индустриализация привели к его упадку. Популярность этого корабля снова возросла после обретения Индией независимости в 1947 году.

Сегодня зардози популярна в индийских городах Лакхнау, Фаррухабад, Ченнаи и Бхопал. В 2013 году Реестр географических указаний (GIR) предоставил Лакхнау регистрацию географических указаний (GI) зардози. Имея статус GI, ремесленники, дистрибьюторы и розничные торговцы зардози в Лакхнау и шести близлежащих районах Барабанки, Уннао, Ситапур, Рэй Барели, Хардой и Амети могут стать авторизованными пользователями бренда «Lucknow Zardozi» и нести уникальный знак подлинности.

Иран 
Зардози — важное ремесло в персидской культуре. Как известно по всей стране, такие имена, как зар-дузи (), кам-дузи (), гол-дузи () и каман-дузи (). В настоящее время он более популярен в Хормозгане, особенно в Бендер-Ленге, Бендер-Аббасе и Минабе.

Персидские зардози бывают трёх видов:
 Некоторые люди полностью шьют основную ткань с бахие () с целью получения новых моделей и цветов, таких, как белуджской Сузан-дузи (), Коллаб-дузи Решта () и Пате-дузи Кермана ().
 Некоторые шьют с меньшей плотностью работы на исходной ткани. Они пересекают струны по всему утку ткани и шьют их друг с другом, образуя красочно узорные решётки, такие как секке-дузи () или коллаб-дузи () в Исфахане.
 Третий способ заключается в шитье различными узорами на оригинальной ткани с золотыми и серебряными струнами, такие как Дах-Иек-Дузи (), Нагаде-дузи (), Тафте-дузи (), Кус-дузи () Зари-дузи () или Голабатун-дузи ().

Примечания

Ссылки 
 

Персидские фразы
Вышивание
Ткани